БРТ — трёхбуквенная аббревиатура. Имеет значения:

 Брутто-регистровая тонна — единица измерения грузоподъёмности судна
 Биорезонансная терапия — направление в альтернативной медицине
 ОАО «Балаковорезинотехника» — предприятие по производству резинотехнических изделий в Балаково
 Бакинский русский театр, в 1923—1937 годах — Бакинский Рабочий театр
 Большой рыболовный траулер — класс рыболовных траулеров.
 Блок регулирования температуры
 Скоростной автобусный транспорт () — способ организации автобусного (или троллейбусного) сообщения